Obaïbi est une marque de prêt-à-porter pour enfants de la naissance à 3 ans.

Historique 

En , Okaïdi lance la marque Obaïbi avec un nouveau concept spécifique pour le bien-être des enfants de 0 à 5 ans qui est réduit au 3 ans en 2007.

Marque de mode vestimentaire